Pierwszy rząd Emila Boca
 Drugi rząd Emila Boca